Albin Theodor Jansson, švedski hokejist, * 9. oktober 1897, Stockholm, Švedska, † 22. marec 1985, Göteborg, Västra Götaland, Švedska.

Jansson je branil za klube Järva IS, IK Göta in Lidingö IF v švedski ligi ter Brussels IHSC v belgijski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in Evropskem prvenstvu 1923, kjer je bil dobitnik zlate medalje. Za reprezentanco je branil na desetih tekmah.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Järva IS
| Švedska liga
| 19/20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 20
|
| 1
| 6
|
|
|
|
| 0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brussels IHSC
| Belgijska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brussels IHSC
| Belgijska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brussels IHSC
| Belgijska liga
| 22/23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 23
|
| 4
| 4
| 0
|
| 0
|
| 1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 25/26
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 1
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 26/27
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brussels IHSC
| Belgijska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lidingö IF
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lidingö IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lidingö IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 30/31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 31/32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Poletnih olimpijskih iger 1920
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Järva IS
Hokejisti Brussels Tigers
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Lidingö IF